Saint-Crépin ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Crépin (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Crépin (Hautes-Alpes), Département Hautes-Alpes

mit Namenszusatz:
 Saint-Crépin-aux-Bois, Département Oise
 Saint-Crépin-d’Auberoche, Département Dordogne
 Saint-Crépin-de-Richemont, Département Dordogne
 Saint-Crépin-et-Carlucet, Département Dordogne
 Saint-Crépin-Ibouvillers, Département Oise

Siehe auch:
 Saint-Crépin, Name zweier Abteien und einer Kapelle in Soissons